А́йхгорн () — німецьке прізвище. Етимологічно походить від німецького слова «Eichhorn» — «білка».

Персоналії 
 Гайнріх Айхгорн (1927—1999) — американський астроном австрійського походження.
 Герман фон Айхгорн (1848—1918) — німецький державний і політичний діяч, генерал-фельдмаршал.
 Карл Фрідріх Айхгорн (1781—1854) — німецький юрист і викладач, син Йоганна Ґотфріда Айхгорна.

Німецькі прізвища